Gustavo González, calciatore peruviano
Gustavo González, calciatore venezuelano
Gustavo Hugo González, calciatore argentino
Gustavo Gabriel González, calciatore argentino